SchBB steht für die:
 
 Schneebergbahn
 Schinznacher Baumschulbahn 

Abkürzung